Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2022 (met de officiële naam National Bank Open) werd gespeeld van 8 tot en met 14 augustus 2022. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het IGA Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Montreal/Toronto
2022